Macau Open 2012 steht für folgende Sportturniere:

 Macau Open 2012 (Badminton)
 Macau Open 2012 (Squash)